Аваики:
 Аваики (мифология) — в мифологии островов Кука, прежде всего, острова Мангаиа, подземный мир или царство мёртвых.
 Аваики (пещера) — прибрежная карстовая пещера на острове Ниуэ.